Drenseck ist der Familienname folgender Personen:

 Else Drenseck (1911–1997), deutsche Politikerin (SPD) und Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt
 Walter Drenseck (1941–2011), deutscher Jurist